François Dufour peut désigner :

 François Bertrand Dufour (1765-1832), général de la Révolution française ;
 François Marie Dufour (1769-1815), général de division français ;
 François Barthélemy Arlès-Dufour (1797-1872), humaniste et industriel lyonnais ;
 François Dufour (1824-1897), homme politique français ;
 François Dufour (1901-1986), maire de Dompierre-les-Ormes et de Meulin ;
 François Dufour (1938-2014), homme politique et syndicaliste belge ;
 François Dufour (1953-), syndicaliste français ;
 François Dufour (1961-), rédacteur en chef français de quotidiens pour enfants et fondateur de la maison d'édition Play Bac.

Voir aussi